Quemada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quemada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Quemada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar